Nurman ist der Familienname folgender Personen:

 Amril Nurman (* 1948), indonesischer Badmintonspieler
 Kadir Nurman (1933–2013), türkischer Gastronom